Montorio ima više značenja:
 Montorio (Pistoja)
 Montorio Veronese